Sebők ist der Familienname folgender Personen:

 Éva Sebők-Szalay (1949–2011), ungarische Volleyballspielerin
 Balázs Sebők (* 1994), ungarischer Eishockeyspieler
 György Sebők (1922–1999), ungarischer Pianist und Professor an der Indiana University in Bloomington
 Klára Sebők (* 1942), rumänische Schauspielerin
 László Sebők (* 1937), ungarischer Boxer
 Sándor Sebők (* 1898), ungarischer Segler
 Vilmos Sebők (* 1973), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Sebök